Csengő-zsomboly néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Csengő-zsomboly, olaszfalui barlang.
 Csengő-zsomboly, orfűi barlang.
 Csengő-zsomboly, pelsőci barlang.
 Csengő-zsomboly, szendrői barlang.